GCNT4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 453 амінокислот, а молекулярна маса — 53 052.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Трансферази